Яков Файнберг: Файнберг, Яков Борисович (1918—2005) — советский и украинский физик, профессор, академик АН УССР.
 Файнберг, Яков Львович (более известен как Горский; 1867—1935) — российский оперный певец (лирический тенор, затем баритон), оперный режиссёр.